Kerempuh može značiti:

 Satiričko kazalište Kerempuh
 Petrica Kerempuh